Рей Эльгиз оглы Мамедбейли (; 26 июля 1992, Баку, Азербайджан) — азербайджанский футболист, амплуа — нападающий.

Биография 
Рей Мамедбейли начал заниматься футболом в 1998 году, в возрасте 6 лет, в Баку, в детской футбольной школе «Нефтчи», под руководством опытного азербайджанского тренера Ислама Керимова. В дальнейшем, в течение трех лет обучался азам футбола в ФК «Карабах», где его наставником был Вагиф Пашаев.

В 2004 году вместе с семьей переехал на постоянное место жительства в бельгийский город Лёвен, где записался в местную футбольную школу и обучался в течение трех лет под руководством местного футбольного специалиста Яна Девита. Выступал за юношеские команды (до 13, 14 и 15 лет) клуба «Ауд-Хеверле Лёвен».

Отец футболиста Эльгиз Мамедбейли также был профессиональным футболистом и защищал цвета таких азербайджанских клубов, как «Кяпаз», «Карабах» и «Нефтчи».

Клубная карьера

Бельгия 
Профессиональную карьеру футболиста начал в 2008 году, с выступления за юношеский состав (до 19 лет) клуба «Сент-Трюйден», из одноимённого бельгийского города. В 2009 году перешёл в клуб «Вольве Завентем», который выступал в третьей лиге бельгийского чемпионата.

Азербайджан 
В 2011 году, вернувшись в Азербайджан, подписал контракт с клубом азербайджанской Премьер-лиги «Габала», за дубль которого выступал в течение двух сезонов, забив при этом 32 гола за 56 игр.

В июле 2013 года Мамедбейли заключает двухлетний контракт с другим представителем высшего дивизиона, клубом «АЗАЛ» из города Баку, где выходит на поле в основном составе, под №21.

Сборная Азербайджана

U-19 
В ноябре 2009 года был приглашен в Баку на просмотр в юношескую сборную Азербайджана до 19 лет. С 18 по 25 июня 2010 года вновь участвовал в селекционных сборах юношеской сборной Азербайджана, проходивших в Сумгаите.

U-21 
17-летний Мамедбейли впервые был приглашен на просмотр в олимпийскую сборную со стороны главного тренера Бернхарда Липперта и принял участие на сборах команды, проходивших в ноябре 2009 года.

Достижения

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана
 Профиль игрока на сайте int.soccerway.com
 

Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Сент-Трюйден»
Игроки ФК «Габала»
Игроки ФК «Шувелян»